Патрисија има више значења:

 Патрисија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патрисија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику